Tamoios - um povo indígena extinto do tronco linguístico tupi
Rodovia dos Tamoios - denominação da rodovia paulista SP-99
O Tamoyo - extinto periódico publicado no Rio de Janeiro

Rádio Tamoio - emissora de rádio brasileira

Localidades
Tamoios (Cabo Frio), um distrito de Cabo Frio, Rio de Janeiro

Desporto 
Tamoyo Esporte Clube, um clube esportivo de Cabo Frio, Rio de Janeiro
Tamoio Futebol Clube (Duque de Caxias), uma equipe de Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Exército
Tamoyo (carro de combate) - um carro de combate brasileiro
S Tamoio (S-31) - um submarino da Classe Tupi da Marinha do Brasil

Desambiguação